Une ruche est une caisse de bois conduite par un apiculteur dans laquelle vivent des abeilles butineuses.
 Ruche à robinet (ou FlowTM), nouveau type de ruche utilisé en apiculture.

Toponyme